Скари има више значења:
 Округ Скари (Тексас)
 Скари (Тексас)